Luis Rueda puede referirse a:

Luis Rueda, exfutbolista y entrenador de fútbol argentino.
Luis Rueda, cantante, músico y guitarrista de rock ecuatoriano.